Hauptfeld bezeichnet:

 Peloton (Radsport), das geschlossene Hauptfeld der Fahrer im Straßenradsport
 (alternativ) das „Mittelfeld“ im Feldermodell des deutschen Satzes
 Kurzform des Militärranges Hauptfeldwebel